Markmann ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhardt Müller-Markmann (1950–2011), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Fritz-August Wilhelm Markmann (1899–1949), deutscher Jurist, Oberbürgermeister von Magdeburg
 Hans-Jochen Markmann (1930–2010), deutscher Historiker
 Heinz Markmann (1926–2020), deutscher Soziologe
 Josephine Markmann (* 1993), deutsche Studentin und Femen-Aktivistin, auch bekannt als Josephie Witt
 Thomas Markmann (* 1971), dänischer Dramatiker

Siehe auch:
 Markman
 Marksmann